

Lieux 
 Avèze, commune française du Gard ;
 Avèze, commune française du Puy-de-Dôme.
 L'Avèze, affluent de l'Hérault.

Divers 
 L'Avèze est un apéritif du Cantal.

Voir aussi 
 Avezé, commune française de la Sarthe

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France